Носії прізвища:
 Кривицький Антон Федорович (1945—2017) — міський голова Луцька.
 Кривицький Вальтер Германович (1899—1941) — радянський розвідник, перебіжчик, помер в Сполучених Штатах за нез'ясованих обставин.
 Віталій Кривицький (*1972) — римо-католицький єпископ, салезіанин, ординарій Києво-Житомирської дієцезії в Україні.
 Кривицький Ігор Олександрович (1935—2008) — український орнітолог, кандидат біологічних наук.
 Кривицький Леонід Григорович (1939—2010) — український тренер з футболу, заслужений тренер України.
 Кривицький Роман Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Кривицька
 Кривецький

Українські прізвища